SWN steht für:
 Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz
 Stadtwerke Neumünster
 Stadtwerke Neuss
 West Atlantic Sweden (ICAO-Code), schwedische Fluggesellschaft

swn steht für:
 Sokna (Sprache) (ISO-639-3-Code), wohl ausgestorbene Berbersprache der östlichen Sprachgruppe, in und um Sokna, Fezzan-Region in Libyen

SWN